

Топоніми 
 Осакі — місто у Японії, у префектурі Міяґі.
 Осакі — містечко у Японії, у префектурі Каґосіма.

Персоналії 
 Осакі — японське прізвище.